Als Kloster werden mehrere monastische Einrichtungen in Rüthen bezeichnet: 

Kapuzinerkloster Rüthen
Augustinerinnenkloster Rüthen

Unterhalb des Klosterstatus waren Termineien der Minoriten aus Lippstadt und aus Soest.